Spilopodia är ett släkte av svampar. Spilopodia ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Spilopodia